Plaats in Indonesië
 Sambiroto (Gajah), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Sambiroto (Kajen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Sambiroto (Kunduran), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sambiroto (Pracimantoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sambiroto (Sedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sambiroto (Tayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sambiroto (Baron), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Sambiroto (Padas), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Sambiroto (Sooko), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java